Pauline Rocafull est une scénariste française, diplômée de l'Institut d'études politiques de Toulouse (promotion 2003) et du CELSA. Elle a été Présidente de la Guilde française des scénaristes (2017/2019) et est aujourd'hui déléguée générale de la Cité européenne des scénaristes, association d'intérêt général présidée par Thomas Bidegain.

Filmographie sélective

Fictions 
 2021 - 2022 : Dialoguiste équipe V2 de Plus belle la vie (France 3)
2019 - 2021 : co-directrice des dialogues de Plus belle la vie (France 3)
2019 : Pour Sarah (Série, 6 x 52 min) co-écrit et co-adapté avec Thomas Boullé et Aurélia Morali, et produit par Effervescence fiction, diffusion sur TF1 le 
2017 - 2019 : scénariste dans Plus belle la vie (France 3)
 2017 : Classe Unique (film de 90 min) co-écrit avec Christel Gonnard, et produit par Storia Télévision, diffusé sur France 3 le 
 2014 - 2016 : Caïn (Saisons 3-6 / 9 Episodes) : avec Bruno Debrandt, Julie Delarme produit par DEMD Production, pour France 2 
 2013 : Les Hommes de l'ombre (Saison 2, collaboration à l'épisode 1 et 2) : avec Carole Bouquet, Bruno Wolkowitch, Aure Atika, Grégory Fitoussi, Nicolas Marié, écrit par Marie Guilmineau et Sylvain Saada, réalisé par Jean-Marc Brondolo, produit par Jean-François Boyer, Charline de Lépine et Emmanuel Daucé pour France 2 (Diffusion le ) 
 2012 : Shanghai blues, nouveau monde (film de 90 min) avec Clément Sibony, Elodie Navarre et Samuel Jouy, coécrit avec Didier Lacoste, réalisé par Fred Garson, produit par Raspail Production pour Arte. (Diffusion le ).
 2011 : Le Choix d'Adèle (film de 90 min) avec Miou-Miou et Jacques Herlin, collaboration au scénario écrit par Nadine Lermite, réalisé par Olivier Guignard, produit par Raspail Production pour France 3. (Diffusion le ).
 2010 : Le Piège afghan (film de 90 min) avec Marie-Josée Croze et Samuel Le Bihan, coécrit avec Didier Lacoste, réalisé par Miguel Courtois, produit par Raspail Production pour Arte. (Diffusion prévue pour fin 2011).
 2009 : Qui sème le vent... (film de 90 min) avec Laurent Lucas et Natacha Régnier, coécrit avec Didier Lacoste, réalisé par Fred Garson et produit par Maha Production pour Arte. (Diffusion prévue pour fin 2011).
 2008 : Une femme à abattre (film de 90 min) avec Mélanie Doutey, coécrit avec Didier Lacoste, réalisé par Olivier Langlois et produit par Raspail Production pour Arte.
 2005 : 1905 (film de 90 min) avec Sophie Quinton, Sagamore Stévenin et Michel Duchaussoy coécrit avec Didier Lacoste, réalisé par Henri Helman et produit par Kien production pour France 2.

Docu-fictions 
 2013 : Matricule Canin coécrit avec Didier Petit, réalisé par Nicolas Brénéol et Mathurin Ray et produit par Galaxie Production pour RMC Découverte. (Diffusé le ).
 2009 : Le Volcan tueur avec Mathias Mlekuz et Claude Perron, coécrit avec Jérôme Cornuau, Frédéric Fougea, Pascal Guerin et Dominique Sampiero, réalisé par Jérôme Cornuau et produit par Boréales Production pour France 2.
 2007 : L'affaire Caroline Nolibé, docu-fiction (52 min) produit par Galaxie Production pour France 3.
 2006 : L'affaire du solitaire - Affaires Classées, docu-fiction (52 min) produit par Galaxie Production pour France 3.
 2006 : L'affaire des disparus de Lozay - Affaires Classées, docu-fiction (52 min) produit par Galaxie Production pour France 3.
 2006 : L'affaire Catherine Choukroun - Affaires Classées, docu-fiction (52 min) produit par Galaxie Production pour France 3.

Sélections et Récompenses 

 2020 : Classe unique, co-écrit avec Christel Gonnard a reçu le Prix Civis Media 2020 (for best Video Entertainment / Fiction)
2013 : Shanghai blues, nouveau monde a été sélectionné au Festival du FIPA et au Festival du film de télévision de Luchon.
 2008 : Une femme à abattre, coécrit avec Didier Lacoste a reçu le prix du meilleur scénario au Festival de la fiction TV de La Rochelle.

Notes et références

Liens externes 
 "La survie de notre imaginaire", Tribune Film français 26 mai 2020
Arrêt sur image 25 janvier 2019 : "Pas de précaires dans les fictions télé"  
 "Le cinéma aimerait-il la crise?" Article publié dans le premier numéro de la revue Allociné
 Dossier de presse "1905"
  Interview par le Groupe 25 Images lors du Festival de la fiction TV de la Rochelle en 2010

Scénariste française de cinéma
Élève de l'Institut d'études politiques de Toulouse
Naissance en 1981
Naissance à Montpellier
Élève de l'École des hautes études en sciences de l'information et de la communication